Slătioara se poate referi la:

Slătioara, Maramureș
Slătioara, Olt
Slătioara (Râșca), Suceava
Slătioara (Stulpicani), Suceava
Slătioara, Vâlcea

Vezi și 
Slatina (dezambiguizare)
Mănăstirea Slătioara (dezambiguizare)

Altele 
 Codrii Seculari Slătioara

Toponime românești